Appleton je lahko:
 Appleton, Wisconsin
 Appleton, Maine
 Appleton, Minnesota
 Edward Victor Appleton